Ева Меліхарова і Гелена Вілдова були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Лаура Монтальво і Паола Суарес виграли титул, перемігши у фіналі пару Тіна Кріжан і Катарина Среботнік 6–1, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Барбара Шетт /  Патті Шнідер (1-ше коло)
 Сабін Аппельманс /  Крісті Богерт (півфінал)
 Лаура Монтальво /  Паола Суарес (чемпіонки)
 Майке Бабель /  Елена Вагнер (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1998 Piberstein Styrian Open Doubles Draw 

WTA Austrian Open
Тур WTA 1998